Rynsztoki (Bąkowa)
 Rynsztoki (Siedliska)